Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира М. Чибурданидзе и претенденткой Н. Александрией проходил с 7 сентября по 30 октября 1981 года в Боржоми и Тбилиси.

 Главный арбитр — М. Филип (ЧССР).
 Тренеры-секунданты у Чибурданидзе — В. Охотник, А. Вейнгольд и И. Половодин.
 Тренеры-секунданты у Александрии — М. Дворецкий, Д. Джаноев и В. Гавриков.

1-я половина матча прошла с преимуществом Чибурданидзе — 4½ : 3½. Во 2-й половине матча успешнее сыграла Александрия. Выиграв 11-ю партию, она сравняла счёт в матче. Решающей в матче оказалась 15-я партия: одержав в ней победу, Чибурданидзе набрала необходимые 8 очков и сохранила звание чемпиона мира. Впервые в истории женских соревнований на первенство мира финальный матч закончился вничью — 8 : 8 (+4 −4 =8).

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1981 год в шахматах
Спорт в СССР в 1981 году
1981 год в Грузии
Сентябрь 1981 года
Октябрь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Грузии
Шахматы в Грузии